Lichomolgus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1859. Lichomolgus ingår i familjen Lichomolgidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lichomolgus